Фо́рнуш (, , «печі») — власна назва.

Топоніми

Форнуш (Каштелу-де-Пайва)
 Форнуш (Фрейшу-де-Ешпада-а-Сінта) — парафія.
 Форнуш (Санта-Марія-да-Фейра) — парафія.
 Форнуш-де-Алгодреш